Лос Охос де Агва има више значења:

 Лос Охос де Агва (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охос де Агва (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Охос де Агва (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охос де Агва (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охос де Агва (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охос де Агва (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охос де Агва (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охос де Агва (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Охос де Агва (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Охос де Агва (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Охос де Агва (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику